Unstoppable é o futuro quarto álbum de estúdio e primeiro álbum de estúdio póstumo da cantora americana Aaliyah. Está programado para ser lançado em 2022 através da Blackground Records 2.0 e Empire Distribution. O álbum foi precedido pelo single "Poison" que conta com vocais do cantor canadense The Weeknd.

Antecedentes 
Durante o 20º aniversário da morte de Aaliyah, em 25 de agosto de 2021, seu tio e chefe da Blackground Records 2.0, Barry Henkerson, revelou em uma entrevista à WVEE que um quarto (e provavelmente último) álbum de estúdio, intitulado Unstoppable, seria lançado em "questão de semanas". O álbum contará com Drake, Snoop Dogg, Ne-Yo, Chris Brown, Future e usará vocais anteriormente não lançados, gravados antes da morte de Aaliyah. Henkerson revelou que esse será o fim de novas músicas da cantora e acrescentou: "Eu acho que é incrível. É um processo bem emotivo de se fazer. É muito difícil ouvir ela cantar quando ela não está aqui, mas conseguimos". Henkerson adicionou em 2022, "Ela amava o Snoop Dogg, que fez uma ótima faixa em colaboração com Future para o projeto. Ne-Yo nos deu uma excelente canção; Drake também. Timbaland produziu a faixa em que Chris Brown participa. É um R&B vintage com vocais poderosos". PopSugar criticou o fato de que as parcerias são exclusivamente constituídas por "homens tóxicos" e afirmou que Aaliyah "incorporava a feminilidade", destacando a influência de Aaliyah em Normani, H.E.R., SZA, Summer Walker, Teyana Taylor e Tinashe, e a própria Aaliyah sendo influenciada por Sade, Janet Jackson, En Vogue, Whitney Houston e mais.

Após o lançamento do primeiro single, Hankerson disse à Billboard: "Tudo o que eu faço na Blackground é sempre com a Aaliyah em meu coração e minha mente. Deus sabe que Aaliyah e eu passamos bastante tempo falando sobre música. Eu acho que ela ficaria bem feliz com as seleções que fizemos e com as participações porque os próprios artistas deixaram claro o quanto que queriam trabalhar com ela e fazer parte de seu legado. E eu rezo para que ela esteja feliz. Aaliyah amaria ouvir a ela mesma com as estrelas da indústria atual. E isso é tudo o que eu queria fazer".

Singles 
O primeiro single do álbum, "Poison", colaboração com o cantor canadense The Weeknd, foi lançado em 17 de dezembro de 2021. A demo com os vocais de Aaliyah foi gravada em 2001, pouco antes da trágica morte da cantora. Após o lançamento, o single recebeu repercussão negativa devido à pobre qualidade dos vocais de Aaliyah em comparação à qualidade nítida dos vocais de The Weeknd. Vários fãs de Aaliyah viram a música como sendo "desrespeitosa". Menos de vinte e quatro horas após o lançamento do single, Mike Dean, que mixou e masterizou a faixa, lançou uma versão atualizada e mais limpa da canção em todas as plataformas digitais. Uma semana depois do lançamento, o single estreou na 33ª posição da parada de singles da Nova Zelândia. Nos EUA, "Poison" estreou na 26ª posição da Billboard Adult R&B Airplay Chart durante a semana de 1º de janeiro de 2022. A canção também estreou na 14ª posição da Billboard R&B Digital Song Sales.

Referências 

Aaliyah
Álbuns de 2022
Álbuns de Aaliyah
2022
Álbuns póstumos